Онуфрієв Анатолій Тимофійович (1931—2014) — радянський вчений в царині газової динаміки та теплообміну, доктор фізико-математичних наук.
 Онуфрієв Іван Андрійович (1893—1938) — комдив РСЧА, учасник конфлікту на Китайсько-Східній залізниці.
 Онуфрієв Інокентій Олександрович (1911 — після 1984) — ніженер та вчений-ливарник, лауреат Ленінської премії.
 Онуфрієв Олександр Володимирович (* 2002) — український легкоатлет, що спеціалізується у стрибках з жердиною, чемпіон Європи серед юніорів.
 Онуфрієв Олександр Леонідович (* 1978) — український режисер, сценарист.

Також 
 Ануфрієв